Christina Pedersen (1981) est une arbitre norvégienne de football.
 (1982) est une joueuse de handball danoise.

Voir aussi
Christinna Pedersen